Adolescente – individuo nella fase di transizione dalla fanciullezza all'età adulta
 Adolescente – poesia lirica di Vincenzo Cardarelli
 L'adolescente – romanzo di Dostoevskij
 L'amante adolescente – film di Pedro Masó

Pagine correlate 
 Adolescenza (disambigua)

Altri progetti